Се́ргово — название населённых пунктов в России:

 Сергово — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Сергово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Сергово — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Сергово — деревня в Кимрском районе Тверской области.